Cirrus – rodzaj chmur
 Cirrus – wyrostek u orzęsków
 Cirrus – wyrostek na parapodiach wieloszczetów
 Cirrus – narząd kopulacyjny płazińców i nitnikowców
 Cirrus – szczecina gębowa niesporczaków
 Cirrus – system kart płatniczych
 Cirrus Airlines – niemieckie linie lotnicze
 Cirrus Aircraft – producent małych samolotów "Cirrus", Minnesota, USA.

Przypisy